IC3 steht für:
 eine Bezeichnung des dänischen Dieseltriebzuges DSB MF 
 Internet Crime Complaint Center, amerikanische Arbeitsgruppe, die sich mit Cyberkriminalität beschäftigt
 Internet and Computing Core Certification
 In-Cell Charge Control, eine Abschaltmethode für Ladeverfahren von NiCd und NiMH-Batterien
 International Code Compliant Calculator, ein Gebäude Energie-Code-Rechner der in Texas (USA) verwendet wird; entwickelt von der Texas A&M Energy Systems Laboratory
 einen der IC Codes, die von der britischen Polizei genutzt werden.

Die Abkürzung IC3 steht für:
 Indol-3-carbinol

IC 3 ist der Name für:
 eine Galaxie im Sternbild Pisces

IC3